Slovo Korn může mít více významů:

v kultuře
 Korn, kalifornská nu metalová hudební skupina
 Korn (album), debutové album, která skupina Korn vydala roku 1994
 plukovník Korn, postava v knize Josepha Hellera, Hlava XXII

v informačních technologiích
 Korn shell, unixový shell
 Korn, programu pro správu e-mailů

příjmení osob
 David Korn, tvůrce Korn shellu
 Jim Korn, americký lední hokejista
 Jiří Korn, český zpěvák, hudebník a tanečník
 Walter Korn, autor knih o hře šachy
 Kateřina Kornová, česká herečka a moderátorka
 Yvetta Kornová, česká herečka a moderátorka

jiné významy
 německý název pro západoevropskou řeku Chiers

Podobné výrazy 
 Kornatice, obec v okrese Rokycany
 Kornice, obec v okrese Svitavy

Rozcestníky - příjmení